Niemcy:
 Friedrichshagen – dzielnica Berlina
 Friedrichshagen – dzielnica Greifswaldu
 Friedrichshagen – dzielnica Hessisch Oldendorfu